Czarnolesie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Czarnolesie, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Czarnolesie, un village dans la voïvodie de Poméranie ;
 Czarnolesie, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.